Вячеслав Николаевич Кузнецов: Кузнецов, Вячеслав Николаевич (1954—2021) — советский и российский социолог.
 Кузнецов, Вячеслав Николаевич (род. 1947) — белорусский политик и дипломат.